

Cinema 
 Il sipario strappato (Torn Curtain) – film del 1966 diretto da Alfred Hitchcock

Editoria 
 Sipario – periodico italiano di teatro

Letteratura 
 Sipario (Curtain: Poirot's Last Case) – romanzo di Agatha Christie del 1975, contenente l'ultima avventura di Hercule Poirot

Teatro 
 Sipario – il drappo che nei teatri chiude la bocca del palcoscenico
 Sipario di sicurezza – un dispositivo tagliafuoco posto tra la scena e la sala teatrale per prevenire la propagazione di un eventuale incendio a teatro

Televisione 
 Sipario (Curtain) – episodio della tredicesima stagione di Poirot
 Sipario del TG4 – rotocalco del TG4, in onda dal 2000 al 2012, dedicata al costume, allo spettacolo e alla cronaca rosa